Běh na 5000 metrů mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 9. (rozběhy) a 12. srpna (finále). Zvítězil Etiopan Muktar Edris.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 5000 metrů mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 5000 metrů
Běh na 5000 m